Pemberton est un nom propre d'origine anglaise venant de « Penn-bere-tūn », qui associe au celtique « penn » (« colline »), le vieil anglais « bere » (« avoine ») et le suffixe « -tūn » (« enclos, colonie »).

Comme nom de famille, il provient de , ancienne ville du Lancashire amalgamée à Wigan en 1904, dans le Grand Manchester actuel, et est attesté dès le .

Lieux

Royaume-Uni 
 , ancienne ville du Lancashire attestée depuis le début du , aujourd'hui quartier de Wigan.
 , zone de la communauté de , au Pays de Galles, nommée au  d'après une famille d'industriels locale.
 Pemberton Stadium, stade de rugby à XV située dans cette zone.

Australie 
 Pemberton, ville d'Australie-Occidentale nommée d'après Pemberton Walcott, qui explora la région en 1861.

Canada 
 La vallée de Pemberton, vallée de Colombie-Britannique bordant la rivière Lillooet en amont du lac Lillooet.
 Pemberton, village de Colombie-Britannique située dans cette vallée.

États-Unis 
 Pemberton, ville du Minnesota (comté de Blue Earth) ;
 , péninsule située à Hull, dans le Massachusetts ;
 , usine édifiée en 1853 à Lawrence, dans le Massachusetts, dont l'effondrement en janvier 1860 causa la morte de 145 ouvriers ;
 Pemberton, borough du New Jersey (comté de Burlington) ;
 , township du New Jersey (comté de Burlington) ;
 , communauté non-incorporée située dans le township de Pemberton ;
 Pemberton, communauté non-incorporée de l'Ohio (comté de Shelby).

Nom

Personnes 
  (1885-1950), producteur de théâtre américain, fondateur des Tony Awards ;
  (1986-), modèle australienne, Miss Australie 2007 ;
 Daniel Pemberton (1977-), compositeur britannique ;
 John C. Pemberton (1814-1881), général américain ;
 John Pemberton (1831-1886), pharmacien américain, inventeur de la formule du Coca-Cola ;
 John Pemberton (1964-), footballeur anglais ;
 Joseph Hardwick Pemberton (1852-1926), pasteur anglican et rosiériste britannique ;
 Josephine Pemberton, biologiste britannique ;
  (1981-), acteur américain ;
  (1863-1950), romancier populaire britannique ;
 Noel Pemberton Billing (1881-1948), inventeur et aviateur britannique ;
 Patrick Pemberton (1982-), footballeur costaricain ;
 Robin Leigh-Pemberton (1926-2013), Lord Lieutenant du Kent (1982-2002) et gouverneur de la banque d'Angleterre (1983-1993) ;
 Sophie Pemberton (1869-1959), peintre canadienne ;
 Steve Pemberton (1967-), acteur britannique ;
 Thomas Edgar Pemberton (1849-1905), romancier et historien de l'art britannique.

Personnages de fiction 
 Le capitaine Pemberton, héros du film américain La Vierge d'Istanbul, sorti en 1920 ;
 Pemberton, héros d'une bande dessinée homonyme de Sirius et Gérald Forton publiée dans Pilote entre 1972 et 1981.

Documentation 
 .

Notes et références 

Homonymie de patronyme